Корнин — селище міського типу, Житомирська область, Попільнянський район
 Корнин — село, Рівненська область, Рівненський район
 Корнин — залізнична станція Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Старий Корнин — село в Польщі, Підляське воєводство, Гайнівський повіт